Емі Адамс — американська акторка і співачка.
 Емі Вайнгауз — британська співачка в жанрах соул-поп із джазовими мотивами.
 Емі Лі — американська співачка і поет-виконавець, солістка і співзасновник рок-гурту «Evanescence».
 Емі Полер — американська акторка, комедіантка, телевізійний режисер, сценарист, телевізійний продюсер і співачка.
 Емі Родрігес — американська футболістка, олімпійська чемпіонка.
 Емі Чоу — американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

 Емі Вонг — одна з головних героїв мультсеріалу Футурама.
 Емі Роуз — персонаж відеоігор, мультфільмів і коміксів серії Sonic the Hedgehog.
 Емі (фільм, 2015)
 У гонитві за Емі — фільм американського кінорежисера Кевіна Сміта.

 Емі (Тива) — сільське поселення (сумон) Тере-Хольського кожууна Республіки Тива.
 Емі-Кусі — вулкан у Республіці Чад.
 Трамонт-Емі — муніципалітет у Франції, регіон Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 3375 Емі — астероїд головного поясу.